Ruther ist der Familienname folgender Personen:

 Jonas Ruther (* 1987), Schweizer Jazzmusiker
 Wyatt Ruther (1923–1999), US-amerikanischer Jazzmusiker